Takajärvi (sammansatt av finskans taka- och järvi) kan syfta på:

Vattenmassor i Sverige

Takajärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Takajärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (11,1 ha)
Takajärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,

Orter i Finland
Takajärvi, Hattula, by i Hattula
Takajärvi, Kemi, stadsdel i Kemi

Vattenmassor i Finland

 Takajärvi (sjö i Kuhmois, Mellersta Finland) – en sjö i kommunen Kuhmois
 Takajärvi (sjö i Lappland) – en sjö i kommunen Rovaniemi
 Takajärvi (sjö i Egentliga Tavastland) – en sjö i kommunen Hattula
 Kuhan-Takajärvi – en sjö i kommunen Ranua
 Takajärvi (sjö i Suomussalmi, Kajanaland) – en sjö i kommunen Suomussalmi
 Takajärvi (sjö i Ikalis, Birkaland) – en sjö i kommunen Ikalis

Se även
Baksjön
Baktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn